Stewart SF01 — болид, разработанный и построенный командой Stewart Grand Prix для участия в Чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона  года.

История 

Болид SF01 был разработан конструктором Аланом Дженкинсом для команды трёхкратного чемпиона мира Джеки Стюарта и его сына Пола Стюарта. Пол Стюарт на протяжении нескольких лет руководил командой Paul Stewart Racing, выступающей в менее престижних классах таких, как Формула-3. До этого такие команды, как Forti, Simtec и Pacific уже пробовали перейти из Формулы-3 в Формулу-1, но все они обанкротились. А команда MasterCard Lola после двух гран-при покинула "королевские автогонки".

Презентация машины состоялась в декабре 1996 года.
Шасси Stewart SF01 было способно бороться за высшие позиции с другими командами. Но из-за низкой надежности двигателя Ford Zetec-R гонщики команды смогли финишировать только 8 раз в 17 Гран-при. Тем не менее Рубенс Баррикелло сумел прийти вторым в Монако.
Сезон команда закончила на 9 месте в кубке конструкторов с 6 очками.

Результаты выступлений 

Шасси Stewart Формулы-1